Garipov (, masculin) ou Garipova (féminin) est un nom de famille d'origine tatar. Il peut faire référence à :

Dina Garipova (1991- ), chanteuse tatar née en Russie,
 (1991- ), joueur russe de hockey,
 (1995- ), footballeur russe,
 (1932–1977), artiste.